Visnum kan syfta på:

 Visnums socken – en socken i Värmland
 Visnums landskommun – en tidigare kommun i Värmlands län 1863–1970
 Visnums församling – en församling i Östra Värmlands kontrakt i Karlstads stift
 Visnums kyrka – en kyrkobyggnad som tillhör Visnums församling, Karlstads stift
  Visnums kontrakt –  ett kontrakt inom Karlstads stift 1721–2001
 Visnums distrikt – ett distrikt i Kristinehamns kommun och Värmlands län 2016–